Ganhe bezeichnet:

 Ganhe (Huyi) (甘河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huyi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Ganhe (Oroqen) (甘河镇), Großgemeinde im Oroqenischen Autonomes Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Ganhe (Yanshan) (干河彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yanshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Ganhe (Xiantao) (干河街道), Straßenviertel der Stadt Xiantao in der chinesischen Provinz Hubei